La route départementale 959, ou RD 959, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 159 en Indre-et-Loire, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 359 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 459 dans la Côte-d'Or, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 659 en Tarn-et-Garonne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes d'Indre-et-Loire
 Routes du Nord
 Routes de Tarn-et-Garonne

959